Исаа́к Я́ковлевич Посто́вский (1898—1980) — советский химик-органик.

Биография 
Родился 5 (17 марта) 1898 года в Одессе в семье служащего.

В 1924 году окончил химическое отделение Высшей технической школы в Мюнхене, работал над диссертацией в лаборатории лауреата Нобелевской премии Ханса Фишера.

В 1926 году в Свердловске возглавил кафедру органической химии УПИ. Преподавая в институте, проводил исследовательскую работу, связанную с углехимией и открытием нефти на Урале. Эта работа была высоко оценена научным сообществом и советским правительством. Профессор (1933). Доктор химических наук (1940, без защиты диссертации). Действительный член АН СССР (1970).

Научная деятельность 
Во время Великой Отечественной войны с группой сотрудников (Б. Н. Лундин, 3. В. Пушкарёва, В. И. Хмелевский, Н. П. Беднягина) участвовал в организации промышленного производства сульфамидных препаратов на Свердловском ХФЗ. Для лечения длительно незаживающих ран Постовским была создана «паста Постовского» — комбинация сульфамидных препаратов с бентонитовой глиной, противотуберкулёзный препарат ряда изоникотиновой кислоты «Ларусан» (Н. Н. Верещагина), препарат-антидот для лечения тяжёлых профессиональных заболеваний «Сукцимер» (В. Л. Ниренбург).

Внёс большой вклад в химию гетероциклических соединений. Труды в области амино-иминных, лактим-лактамных, тион-тиольных и азидо-тетразольных таутомерных превращений в гетероциклических соединениях. Изучил вопросы влияния типа гетероцикла, заместителей в нём, природы растворителя на положение таутомерного равновесия. И. Я. Постовскому впервые удалось обнаружить азидо-тетразольный переход в твёрдой фазе. Исследовал двойственную реакционную способность таутомерных и потенциально таутомерных систем (реакции циан-, пиридил- и оксиэтилирования, алкилирования, Манниха и др.).

И. Я. Постовским опубликовано более 400 научных статей, он является автором 70 авторских свидетельств. Основатель уральской научной школы химиков-органиков

Умер 21 ноября 1980 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за работы по синтезу сульфаниламидных препаратов (сульфидин)
 Сталинская премия (1952) — за создание «смазки УПИ», до сих пор широко используемой в разных отраслях промышленности
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1959)
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 три ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 15.03.1968)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Память 
Именем И. Я. Постовского названа улица в Екатеринбурге.

Его именем названа премия, учреждённая Уральским отделением Российской академии наук.

Примечания

Литература 
 Дижур Б. А. Конструкторы молекул (об акад. И. Я. Постовском). — Свердловск, 1978.
 Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — М., 1991.
 И. Я. Постовский. К 70-летию со дня рождения // Химия гетероциклических соединений. — 1968. — в. 1. — с. 186—188.

Ссылки 
 Биография на сайте ИОС УрО РАН
 Постовский Исаак Яковлевич // Уральская историческая энциклопедия
 
 Его статьи на Math-Net.Ru

Выпускники Мюнхенского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Похороненные на Широкореченском кладбище